

Geografia
 Glidden – città statunitense nell'Iowa
 Glidden – census-designated place del Texas
 Glidden – census-designated place del Wisconsin

Persone
 Joseph Glidden – inventore statunitense